Zelck ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Zelck (* 1963), deutscher Unternehmer und Hostelpionier
 Friedrich Zelck (1860–1945), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Bürgermeister